Hornberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Hornberger (1779–1845), bayerischer Offizier
 Christian Hornberger (1831–1881), deutscher evangelischer Missionar
 Gerd Hornberger (1910–1988), deutscher Leichtathlet
 Hans Hornberger (1907–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

 Klaus Hornberger (* 1971), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Martin Hornberger (* 1961), deutscher Sportfunktionär
 Wilhelm Hornberger (1819–1882), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Hornberg (Begriffsklärung)